Zanotti es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a:

Personas
 Anna Letizia Zanotti (1948-), botánica, fitosocióloga, profesora, y exploradora italiana. 
 Enrico Zanotti, baloncestista sanmarinense.
 Gabi Zanotti (1985-), futbolista brasileña y exjugadora de fútbol sala. 
 Guerrino Zanotti (1962-), político y funcionario público sanmarinense. 
 Juri Zanotti (1999-), deportista italiano que compite en ciclismo de montaña.
 Leonardo Zanotti (1978-), deportista italiano que compitió en ciclismo de montaña.
 Marco Zanotti (1988-), ciclista profesional italiano.
 Mauro Zanotti (1985-), futbolista argentino. 
 Umberto Zanotti Bianco (1889-1963), arqueólogo, ecologista, filántropo y político italiano.